Eddie Griffin ist der Name folgender Personen:

* Eddie Griffin (Schauspieler) (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Eddie Griffin (Basketballspieler) (1982–2007), US-amerikanischer Basketballspieler